YAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Asbestos Hill (Canada)